Д’Адзельо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Д’Адзельо, Массимо (1798-1866) — итальянский государственный деятель, участник борьбы за объединение Италии, художник и писатель.
 Д’Адзельо, Роберто Тапарелли (1790-1862) — итальянский сенатор и живописец, старший брат Массимо д’Адзельо.